Ternaasland, een streek in het arrondissement Pas-de-Calais
Ternoise, rivier in Frankrijk, in het Nederlands ook wel Ternaas